Георгий Андрианович Череми́синов (1914—1972) — доктор сельскохозяйственных наук, профессор, первый директор Красноярского сельскохозяйственного института. Занимался изучением проблемы сельскохозяйственного использования эродированных почв.

Биография 
Родился в 1914 году в селе Жернове́ц Курского уезда  Курской губернии. Окончил Воронежский сельскохозяйственный институт в 1936 году. Работал старшим агрономом, затем директором Николаевской МТС Улётовского района Читинской области, откуда в 1939 году был призван в РККА. С 1941 по 1945 год участвовал в Великой отечественной войне. Во время службы окончил Академию химической защиты Советской Армии им. К. Е. Ворошилова. В марте 1950 году ему присуждена учёная степень кандидата сельскохозяйственных наук. В июне 1952 присвоено учёное звание доцента. До 1953 года — заместитель по научной работе директора Пензенского сельскохозяйственного института. Был первым ректором Красноярского сельскозозяйственного института с апреля 1953 по март 1957 года.

С 1962 года доктор сельскохозяйственных наук, с 1969 года — профессор. С 1963 по 1965 год директор Института удобрений и агропочвоведения.

Научные достижения 
Разработал технологию возделывания посевов культурных растений на склонах, которая включает почвозащитную обработку, применение удобрений и регуляцию водного режима, что позволяет многократно сократить смыв почвенного мелкозёма и повысить урожайность зерновых. Черемисинов одним из первых отметил селективность выноса твёрдых частиц в процессе поверхностного стока по поверхности почвы.

в 1969—1978 годах профессор Г. А. Черемисинов принимал участие в составлении «Большой Советской энциклопедии» 3-го издания в 30-и томах, автор статей по тематикам «агрохимия, агропочвоведение».

Публикации

Монографии

Авторефераты

Статьи

Примечания

Источники 
 История в лицах(1952—2017): из истории факультета механизации сельского хозяйства Красноярского сельскохозяйственного института, а ныне -Института инженерных систем и энергетики Красноярского государственного аграрного университета/ авт.-сост. Г. Н. Антоник;Краснояр. гос. аграр. ун-т -Красноярск, 2017.-132с
Ректоры вузов СССР
Почвоведы СССР